Lista tabletów marki Huawei – lista tabletów wyprodukowanych przez firmę przez chińskie przedsiębiorstwo Huawei. Modele wyprodukowane pod marką Huawei.

Przypisy 

Listy tabletów
Huawei